La Madone Sixtine est une toile de Raphaël qui a inspiré plusieurs œuvres telles que :

 La Madone Sixitine de Salvador Dalí, huile sur toile peinte en 1958.